Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2012/13 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2012/13 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Koninklijke Deurne SK und der SC Caballos Zottegem mit jeweils 11 Spielern auskamen, setzte die erste Mannschaft des KSK 47 Eynatten 28 Spieler ein. Insgesamt kamen 238 Spieler zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler war Stéphane Hautot (Wirtzfeld) mit 9,5 Punkten aus 10 Partien. Matthew Tan (Amay) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, auf jeweils 7,5 Punkte brachten es Ilja Zaragatski (Amay), Stephan Docx (Borgerhout) und Bruno Laurent (Charleroi), wobei Laurent 9 Partien spielte, Docx 10 und Zaragatski 11.
Insgesamt erreichten 22 Spieler 100 %. Neben 15 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Willem van Melkebeke (Zottegem) mit 3 Punkten aus 3 Partien, Christov Kleijn, Jonathan Tan (beide Amay), Šarūnas Šulskis (Eynatten), Dharma Tjiam (Gent), Boris Grimberg und Jan van Overdam (beide Anderlecht) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2012); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2012; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POR = Portugal, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachfreunde Wirtzfeld

L’Echiquier Amaytois

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Chess Club Anderlecht

Borgerhoutse SK

Cercle d’Échecs Fontainois

Cercle des Echecs de Charleroi

Koninklijke Deurne SK

SC Caballos Zottegem

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2012
Schach 2013